Етиен дьо Блоа може да се отнася за:

 Етиен дьо Блоа (ок.1045-1102), граф на Блоа
 Етиен дьо Блоа (ок.1096-1154), негов син и крал на Англия